Jagoda Szelc (ur. 1984) – reżyserka i scenarzystka filmowa
 Jan Szelc (1935-2008) – poeta, nauczyciel
 Stanisław Szelc (ur. 1943) – satyryk